Басан может означать:

 Басан — японская мифическая птица
Басан () — фамилия испанского происхождения.

Фамилия 

де Басан (1526—1588) — испанский адмирал
Басан, Освальдо (1934—1997) — аргентинский шахматист.
Басан Рамирес, Росио (род. 1977) — известная испанская певица.